Crociati – cattolici europei che tra il XI e il XIII secolo parteciparono alle crociate;
Crociati – soprannome usato per identificare i calciatori ed i tifosi del Parma calcio. 
Stati crociati – territori creati dagli europei nel Mediterraneo orientale durante le crociate;
Crociati Noceto – società calcistica italiana
Crociati – miniserie televisiva del 2001